Tomalá kan syfta på:

Honduras 

 Tomalá (kommun), Departamento de Lempira, 
 Tomalá (ort), Departamento de Lempira,